Fort může být:

 fort ( pevnost, z latinského fortis, pevný, silný) – malá pevnost, nebo improvizované opevnění
 Fort Astoria – obchodní stanice
 Fort Bellingham – pevnost v USA
 Fort Casey – pevnost v americkém státě Washington
 Fort Clatsop – tábořiště expedice Lewise a Clarka v Oregonu
 Fort Colville – pevnost v Kanadě
 Fort Drum (El Fraile) – americká pevnost na Filipínách
 Fort George – vojenská pevnost ve Skotsku
 Fort Jefferson – vojenská pevnost na Floridě
 Fort Karola – zbytky pevnůstky v Kladsku
 Fort Knox – vojenská základna a pevnost ve státě Kentucky (USA)
 Fort Ord – základna armády USA v Kalifornii
 Fort Sumter – pevnost v Charlestonském přístavu
 Fortová pevnost Olomouc

příjmení osob
 Gertrud von Le Fort (1876–1971) – německá spisovatelka
 Charles Fort (1874–1932) – americký spisovatel a výzkumník
 Paul Fort (1872–1960) – francouzský básník a dramatik

geografické názvy
 Fort Augustus – vesnice ve skotském pohoří Highlands
 Fort Bend County – okres ve státě Texas
 Fort-de-France – hlavní město Martiniku
 Fort Flagler – park a bývalá pevnost v americkém státě Washington
 Fort Jones – město v Kalifornii
 Fort Lauderdale – americké město na Floridě
 Fort Myers – americké město na Floridě
 Fort Peck – přehrada na řece Missouri v Montaně
 Fort Vancouver v USA
 Národní historická památka Fort Vancouver
 Fort Wayne – americké město
 Fort William – město ve Skotsku

jiné významy
 Fort d'Aubervilliers – stanice pařížského metra
 Fort Chabrol – nacionalistické nepokoje v Paříži roku 1899
 Fort Minor – americká hip-hopová skupina

Související články 
 Ford (rozcestník)
 Fořt

Rozcestníky - příjmení